Швайкарт, Швейкарт () — фамилия.

Известные носители:

 Швайкарт, Иоганн (1553—1626) — курфюрст-архиепископ майнцский.
 Швайкарт, Карл Готлиб (1772—1855) — австрийский художник.
 Швайкарт, Рассел (1935) — американский астронавт.
 Швайкарт, Фердинанд Карл, Фердинанд Львович Швейкарт (1780—1859) — немецкий правовед и математик.

Примечания